Задзим () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Поддембицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 5416 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Адамка
 Бонки
 Богуцице
 Браткув-Дольны
 Хархув-Ксенжы
 Хархув-Паньски
 Ходаки
 Домбрувка
 Дзежонзна-Шляхецка
 Гурки-Задзимске
 Грабина
 Ивоне
 Ежев
 Клонишев
 Крашин
 Малынь
 Марцинув
 Оток
 Палки
 Петрахы
 Пётрув
 Ралевице
 Руда-Ежевска
 Жехта-Дружбиньска
 Жечица
 Скенчно
 Стефанув
 Вежхы
 Воля-Флящына
 Воля-Залеска
 Задзим
 Зыгры
 Жерники

Прочие поселения 
 Альфонсув
 Амерыка
 Аннув
 Анусин
 Бабенец
 Браткув-Гурны
 Буды-Братковске
 Буды-Ежевске
 Буды-Рудзке
 Домбрувка-Шадковска
 Дзядув
 Глоговец
 Грабинка
 Хилярув
 Янин
 Янки
 Юзефув
 Казимежев
 Келпин
 Круцице
 Лешкомин
 Максымилианув
 Недзвядне
 Нова-Грабина
 Нове-Ралевице
 Новины
 Новы-Свят
 Одвет
 Осада
 Пила
 Под-Гуры
 Розцешин
 Рудунки
 Садзиско
 Сикоры
 Стара-Грабина
 Сухы-Ляс
 Щавно-Жечицке
 Уршулин
 Устроне
 Валентынув
 Вюжиско
 Воля-Домбска
 Воля-Сыпиньска
 Вырембув
 Заборув
 Залесе
 Замлыне
 Зарембув
 Завады
 Зелёна-Выгода
 Зыгмунтув

Соседние гмины 
 Гмина Лютомерск
 Гмина Пенчнев
 Гмина Поддембице
 Гмина Шадек
 Гмина Варта
 Гмина Водзерады

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства